Henrik Jansson (1912-2000), Zweeds organist
 Henrik Jansson (1972-), Zweeds snowboarder
 Henrik Jansson (1973-), Zweeds politicus
 Henrik Jansson (1995-), Zweeds veldrijder